Oman bezeichnet:

 Oman, Staat im Osten der Arabischen Halbinsel
 Das Traumschiff: Oman, deutscher Fernsehfilm der Reihe Das Traumschiff (2005)

Oman ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Oman (1860–1946), britischer Militärhistoriker
 John Wood Oman (1860–1939), presbyterianischer Geistlicher und Religionsphilosoph
 Joseph Wallace Oman (1864–1941), US-amerikanischer Marineoffizier
 Ken Oman (* 1982), irischer Fußballspieler
 Michael Oman (* 1963), österreichischer Musiker
 Miro Oman (1936–2012), jugoslawischer Skispringer
 Valentin Oman (* 1935), österreichischer Künstler

Siehe auch:

 Oman Air, nationale Fluggesellschaft Omans
 Oman Football Association, Fußballverband von Oman
 Ohmann